Samuel Warren (1769-1839), contre-amiral de la Royal Navy ;
 Samuel Warren (1807-1877), écrivain anglais ;
 Samuel D. Warren (1852-1910), juge américain ;
 Samuel Warren Carey (1911-2002), géologue australien.